Mysterium (z lat. mysterium, tajemství) je středověká náboženská hra (14.-16. století) uvádějící na scénu epizody ze Starého i Nového zákona či příběhy ze života svatých. Mysteria se většinou pořádala u příležitostí církevních svátků, prováděli je amatérští herci (ale i mimové, žongléři) v simultánních dekoracích, tzv. mansionech. 

Mysterium trvalo několik dní; řídil je vůdce-organizátor hry a propojení jednotlivých epizod a míst zajišťoval herec-vypravěč, přičemž styl hry se od epizody k epizodě měnil. Text a vůdce většinou vybírala obec, která si také mysterium objednávala. Herci zakládali bratrstva. Církev, pohoršená sílící burleskní tendencí a hrubostí, podnítila v roce 1548 zákaz pořádání mysterií (vydán pařížským parlamentem pro kraj Île-de-France); tradice těchto her se však ještě nějakou dobu udržela a rozšířila se po celé Evropě (autos sacramentales ve Španělsku a Portugalsku, miracles plays v Anglii, laudi v Itálii, Mysteruanspiele v Německu). Silně ovlivnily drama alžbětinské (Marlowe, Shakespeare) a Španělsko (Calderón).

Pašijové mysterium, které vyprávělo o životě Kristově, mísilo groteskní komiku s teologickými diskuzemi; účastnilo se ho celé město, které jim bylo „zdivadelněno“.

Literatura 
 Mystérium, in Divadelní slovník, Patrice Pavis, Divadelní ústav Praha 2003

Divadelní žánry